Gminy w USA:
 Copley (ang. Copley Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
 Copley (ang. Copley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clearwater
 Copley (ang. Copley Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Summit
W Wielkiej Brytanii:
 Copley – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Copley – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)